Die If Stockholm Open 2015 waren ein Tennisturnier, das vom 19. bis 25. Oktober 2015 in Stockholm stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2015 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Moskau der Kremlin Cup, sowie in Wien die Erste Bank Open gespielt. Die If Stockholm Open zählten zur Kategorie ATP World Tour 250.

Titelverteidiger im Einzel war Tomáš Berdych, im Doppel die Paarung Eric Butorac und Raven Klaasen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die If Stockholm Open 2015 fand vom 18. bis 19. Oktober 2015 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den If Stockholm Open 2015 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 104 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 100 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 102 kB)

ATP World Tour 2015
Tennisturnier in Stockholm